Jan Jongepier (organist)
 Jan Jongepier (handballer)
 Jan Jongepier, adjunct-hoofd VPRO-radio